Divisione Centauro può riferirsi a:
131ª Divisione corazzata "Centauro" – Divisione del Regio Esercito che ha combattuto durante la seconda guerra mondiale sciolta ufficialmente nell'aprile 1943
Divisione Centauro II – Divisione corazzata italiana di Camicie Nere attiva nel 1943 con il nome di 1ª Divisione corazzata di Camicie Nere "M", rinominata 136ª Divisione Corazzata "Centauro II" a seguito della caduta del regime fascista e sciolto nel settembre 1943 in seguito alle vicende armistiziali e alla mancata difesa di Roma.
Divisione corazzata "Centauro" – Divisione corazzata dell'Esercito Italiano costituitasi negli anni cinquanta e riconfigurata come brigata con la denominazione di 31ª Brigata corazzata "Centauro" nel 1986 e Brigata meccanizzata "Centauro" e sciolta nel 2002